

Geografia 
 Francia
 Saint-Pol-de-Léon – comune del Finistère
 Saint-Pol-sur-Mer – comune del Nord
 Saint-Pol-sur-Ternoise – comune del Passo di Calais

Storia 
 Contea di Saint-Pol – antica contea della Francia

Altro 
 Palazzo Saint-Pol – residenza reale francese